Bibb County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Bibb County, Alabama 
 Bibb County, Georgia